Алёшкино — название населённых пунктов в России:

 Алёшкино — село в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Алёшкино — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Алёшкино — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Алёшкино — упразднённая деревня в Кежемском районе Красноярского края.
 Алёшкино — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Алёшкино — деревня в Килемарском районе Марий Эл.
 Алёшкино — местность и бывшая деревня на северо-западе Москвы.
 Алёшкино — село в Неверкинском районе Пензенской области.
 Алёшкино — село в Похвистневском районе Самарской области.
 Алёшкино — деревня в Новобурасском районе Саратовской области.
 Алёшкино — село в Лениногорском районе Татарстана.
 Алёшкино — село в Сенгилеевском районе Ульяновской области.
 Алёшкино — село в Тереньгульском районе Ульяновской области.
 Алёшкино — деревня в Ядринском районе Чувашии.
 Алёшкино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

См. также 
 Алёшкин
 Алёшкины — деревня в Афанасьевском районе Кировской области
 Алёшкин-Саплыкское сельское поселение в Дрожжановском районе Татарстана
 Алёшки — город в Херсонской области Украины
 Алёшкино сердце ― рассказ Михаила Шолохова